Carl Stöckhardt ist der Name folgender Personen:

* Carl Emil Stöckhardt (1872–1945), deutscher Elektrotechniker, siehe Emil Stöckhardt
 Carl Friedrich Gottlieb Stöckhardt (1807–1834), deutscher Theologe